Римини - топоним и фамилия:

Топоним 
 Римини — город в Италии.
 Римини — провинция в Италии.

Фамилия 
 Римини, Джакомо (1887—1952) — американский оперный певец.

Другое 
 «Римини» — итальянский футбольный клуб.

См. также 
 Ремини